Anna Rigon – modella italiana
 Davide Rigon – pilota automobilistico italiano
 Ermelinda Rigon – insegnante italiana
 Giovanni Battista Rigon – direttore d'orchestra e pianista italiano
 Ilaria Rigon – calciatrice italiana
 Margherita Rigon – golfista italiana